М. К. Атула Рассел (, род. 1 февраля 1983) — шри-ланкийский шахматист.

Самый титулованный шри-ланкийский шахматист XXI века. Шестикратный чемпион Шри-Ланки (2003, 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 гг.). По общему количеству чемпионских титулов уступает только Харинлалу Атурупане.

В составе сборной Шри-Ланки участник четырех шахматных олимпиад (2002, 2004, 2006 и 2008 гг.).

Участник юниорского чемпионата мира 2002 г., юниорских чемпионатов Азии 2001 и 2003 гг.

Участник чемпионатов Содружества наций 2004 и 2008 гг.

Участник личного чемпионата Азии 2007 г.

В 2007 г. представлял Шри-Ланку в зональном турнире.

В начале 2010-х гг. переехал в Новую Зеландию. Участвовал в чемпионате страны 2013 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Рассела в базе Chessgames
 Личная карточка А. Рассела на сайте 365Chess
 Выступления А. Рассела на шахматных олимпиадах
 Выступления А. Рассела на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления А. Рассела на командных чемпионатах Азии
 Выступления А. Рассела на чемпионатах Азии по шахматам среди городов

Шахматисты Шри-Ланки
Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад